Paranoid – album muzyczny zespołu Black Sabbath
 Paranoid – singel zespołu Black Sabbath
 Paranoid – singel zespołu Jonas Brothers
 Paranoid – singel Kanye Westa

  (polski tytuł: Bestia) – brytyjski film z 2000 roku, reż. John Duigan
  – brytyjski serial telewizyjny z 2016 roku